

Geografia 
Moldavia
 Palanca – comune del distretto di Drochia
 Palanca – comune del distretto di Ștefan Vodă
Romania
 Palanca – comune del distretto di Bacău

Persone 
 Gianni Palanca – ex calciatore italiano
 Luca Palanca – ex arbitro di calcio italiano
 Massimo Palanca – ex calciatore italiano
 Miguel Palanca – calciatore spagnolo

Altro 
 Chiesa della Palanca – piccola chiesa in località Stava
 Kabuscorp Sport Clube do Palanca – società calcistica angolana
 Lou Palanca – collettivo di scrittori italiano
 Palanca – tavola di legno, dal tardo latino palanca
 Palanka – tipo di fortificazione in legno utilizzata dall'Impero ottomano.
 Palanca – moneta genovese da un soldo. Termine rimasto nell'uso popolare per indicare la moneta da 5 centesimi di lira italiana o il denaro in generale.